Rieselfeld  bezeichnet:
 Rieselfeld, eine Anlage zur Reinigung von Abwässern

Rieselfeld als geografischer Name:
 Rieselfeld (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau
 Freiburger Rieselfeld, Naturschutzgebiet in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Berliner Rieselfelder
 Braunschweiger Rieselfelder
 Rieselfelder Dortmund
 Rieselfelder Düren, ehemalige Anlage bei Düren
 Rieselfelder Münster, Naturschutzgebiet bei Münster, Westfalen
 Rieselfelder Windel, Naturschutzgebiet bei Bielefeld